Villers-Bocage (Calvados)
 Villers-Bocage (Somme)